Austria:
 Heidenburg – zamek

Niemcy:
 Heidenburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Szwajcaria:
 Heidenburg – zamek